German Masters 2016 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 3 och 7 februari 2016 i Tempodrom i Berlin, Tyskland. 

Martin Gould vann sin första rankingtitel genom att besegra Luca Brecel med 9–5 i finalen.

Prispengar
Årets totala prissumma fördelades enligt följande (allting i EUR):
Vinnare: 80 000
Tvåa: 35 000
Semifinal: 20 000
Kvartsfinal: 10 000
Sista 16: 5 000
Sista 32: 4 000
Sista 64: 2 000
Högsta break, TV-sänt: 4 000

Totalt: 367 000 EUR

Kval
Kvalet till turneringen spelades 17 – 20 december 2015 i Robin Park Arena, Wigan, England. De 32 vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Externa länkar
 worldsnooker.com
 snooker.org

2016 i Tyskland
Snookersäsongen 2015/2016
2016